Jurica Buljat (Croácia, 12 de setembro de 1986) é um futebolista croata que atua como zagueiro. Atualmente, defende o Bunyodkor, do Uzbequistão.

Pela Seleção Croata, Buljat jogou duas partidas, não marcando nenhum gol.

Naturais de Zadar
Futebolistas da Croácia
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Seleção Croata de Futebol